Xahrisabz, ciutat de l'Uzbekistan 
 Beylik de Xahr-i Sabz, estat independent fins al 1870